BGQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Big Lake, Alaska (Stati Uniti)